Johrenia longifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Calest. Johrenia longifolia ingår i släktet Johrenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
longifolia